

Anno 
 321 o 321 a.C.

Codici 
 321 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Craigie, in Australia

Matematica 
 321 – numero